een andere naam voor siliciumdioxide
 Silica (Slowakije), een gemeente in Slowakije